Jacek Milewski (ur. 1965) – polski samorządowiec, wiceprezydent i prezydent (od 2020) Nowej Soli
 Jacek Milewski (ur. 1966) – polski pisarz, dziennikarz i nauczyciel
 Jacek Milewski (ur. 1968) – polski działacz sportowy i samorządowiec, związany z Gdynią